Флаг муниципального образования Любы́тинский муниципальный район Новгородской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 19 августа 2016 года и подлежит внесению в Государственный геральдический регистр Российской Федерации.

История 
18 августа 2011 года, решением Думы Любытинского муниципального района № 64, в устав района были внесено изменение, которым устанавливалось описание флага и герба муниципального образования.

Флаг района представляет собой: прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3. Полотнище белого цвета, воспроизводящее в геометрическом центре полотнища композицию герба Любытинского муниципального района.

Герб района представляет собой: в центре поля щита две половины сопок-памятников истории и культуры, на которых зелёные сосны с коричневыми стволами. Между сопками сверху серебряная церковь Успения Богородицы на фоне лазоревого (голубого, синего) неба, увенчанная крестом. В белой главе щита серебряная надпись: «Любытино». В белой окраине щита — герб Новгородской области на фоне синей реки.

20 октября 2011 года, решением думы Любытинского муниципального района № 70, было утверждено положение о флаге Любытинского муниципального района, которым флаг стал описываться следующим образом:

«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Любытинского муниципального района на белом фоне».

19 августа 2016 года, решением думы Любытинского муниципального района № 87, были утверждены новые герб и флаг. Описание флага гласило:

«Прямоугольное полотнище голубого цвета с отношением ширины к длине 2:3, из-за вертикальных краёв которого выходят навстречу друг друга два не касающихся подошвами нижнего края полотнища холма жёлтого цвета, на каждом из которых уходящая частью кроны за соответствующий вертикальный край полотнища сосна жёлтого цвета; в центре между холмами и позади них — храм белого цвета в виде кубического объёма с пристроями по сторонам и портиком впереди, увенчанный ротондой под куполом с православным крестом».

27 января 2017 года, решением думы Любытинского муниципального района № 132, описание флага было дополнено и стало гласить:

«Прямоугольное полотнище голубого цвета с отношением ширины к длине 2:3 на нижней горизонтали которого три чёрные волнистые линии, из-за вертикальных краёв которого выходят навстречу друг друга два не касающихся подошвами нижнего края полотнища холма жёлтого цвета, на каждом из которых уходящая частью кроны за соответствующий вертикальный край полотнища сосна жёлтого цвета; в центре между холмами и позади них — храм белого цвета в виде кубического объёма с пристроями по сторонам и портиком впереди, увенчанный ротондой под куполом с православным крестом».

Символика

Примечания